Округ Диксон () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован 25-го октября 1803 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 49 666 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 271,691 км2, из которых 1 269,101 км2 — суша, и 1,000 км2, или 0,290 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 43 156 жителей в составе 16 473 домашних хозяйств и 12 173 семьи. Плотность населения составляет 34,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 17 614 жилых строений, при плотности застройки около 14,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 93,25 %, афроамериканцы — 4,58 %, коренные американцы (индейцы) — 0,40 %, азиаты — 0,27 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,47 %, представители двух или более рас — 1,01 %. Испаноязычные составляли 1,12 % населения независимо от расы.

В составе 35,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 11,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 22,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,59 человека, и средний размер семьи — 3,02 человека.

Возрастной состав округа: 26,60 % — моложе 18 лет, 8,10 % — от 18 до 24, 30,70 % — от 25 до 44, 22,90 % — от 45 до 64, и 22,90 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 96,20 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,90 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 39 056 USD, на семью — 45 575 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 32 252 USD против 23 686 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 18 043 USD. Около 8,10 % семей и 10,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 12,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 11,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Диксон, штат Теннесси
  Национальная ассоциация округов США
  Official site
  Торговая палата округа Диксон, штат Теннесси
  Dickson County Schools
  Dickson County, TNGenWeb

Округа Теннесси